Ridgewood kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Ridgewood (del av en befolkad plats), Western Australia, Wanneroo,

USA 

 Ridgewood, New Jersey, ort, Bergen County,